Christian Schreier (1959-), footballeur allemand ;
 Jake Schreier (1980-), réalisateur américain ;
 Jason Schreier (1987-), journaliste de jeu vidéo américain ;
 Josef Schreier (cs) (1718-?), compositeur tchèque ;
 Otto Schreier (1901-1929), mathématicien autrichien ;
 Peter Schreier (1935-2019), ténor et chef d'orchestre allemand.

Schreir 
 Matthias Schreir, pilote de rallye suisse.

Voir aussi 
 Conjecture de Schreier
 Lemme de Schreier
 Théorie d'Artin-Schreier
 Théorème d'Artin-Schreier
 Théorème de Nielsen-Schreier